Bart Voskamp, een Nederlandse wielrenner
Dione Voskamp, een Nederlandse langebaanschaatsster
Johan Voskamp, een Nederlandse voetballer
Leonoor Voskamp, een Nederlandse hockeyster